Нэпп () — английская фамилия. Известные носители:

 Нэпп, Джастин (род. 1982) — пользователь английской Википедии, ставший первым в истории человеком, совершившим более одного миллиона правок в проекте «Википедия».
 Нэпп, Флоренс (1873—1988) — американская долгожительница.

См. также 
 Кнапп